

Дошкольное образование 
В Петрозаводске по состоянию на 2022 год функционируют 86 детских садов.

Общее образование 
Система общего образования в городе Петрозаводске представляет собой Столичный образовательный округ Республики Карелия, который в 1999 году разделён на несколько полисистемных образовательных округов города.

Дополнительное образование 
В январе 1981 года открыта детская спортивная школа № 2.

Среднее образование 
Система среднего образования в Петрозаводском городском округе представлена учреждениями начального и среднего профессионального образования. В Петрозаводске находится 16 средних учебных заведений. Среди них музыкальный колледж им. К. Э. Раутио, медицинский базовый колледж, лесотехнический техникум, педагогический колледж, автотранспортный техникум, строительный техникум, речное училище, и колледж железнодорожного транспорта.

Высшее образование 

В городе расположены два высших учебных заведения (не считая филиалов вузов из других городов). Среди них самым крупным является Петрозаводский государственный университет, основанный в 1940 году. Карельская государственная педагогическая академия основана в 1931 году как институт, в 1996 году получил статус университета. В 2013 году КГПА признана неэффективным вузом и присоединена к Петрозаводскому государственному университету. Также в Петрозаводске действует Петрозаводская государственная консерватория им. Глазунова.

Послевузовское образование 
Послевузовское образование осуществляют Карельский научный центр РАН и Петрозаводский государственный университет.

Примечания 

Образование в Петрозаводске